This Is War:

 This Is War — третий студийный альбом американской альтернативной группы 30 Seconds to Mars.
 This Is War — второй сингл группы 30 Seconds to Mars из альбома This Is War.